

Фрунзенська сільська рада — сільське поселення, Алейський район, Алтайський край

Фрунзенська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Фрунзенська сільська рада — колишня назва Петропавлівської сільської ради, Миколаївська область, Доманівський район
 Фрунзенська сільська рада — колишня назва Азовської сільської ради, Херсонська область, Генічеський район
 Фрунзенська сільська рада — колишня назва Агайманської сільської ради, Херсонська область, Іванівський район